Błotnia ist der Name folgender Orte in Polen:

 Błotnia (Pszczew), Ortsteil von Pszczew, Powiat Międzyrzecki, Woiwodschaft Lebus
 Błotnia (Trąbki Wielkie), Ortsteil von Trąbki Wielkie, Powiat Gdański, Woiwodschaft Pommern